Појам Паскал може да се односи на:
 Паскал (јединица), СИ јединица за притисак (ознака -{Pa}-)
 Паскал (програмски језик), програмски језик
 Објектни Паскал, објектно-оријентисани програмски језик

Особе 
 Блез Паскал, француски математичар, физичар и филозоф
 Жан Клод Паскал, француски глумац и певач
 Папа Паскал I, римски папа од 25. јануара 817. до 11. фебруара 824.
 Папа Паскал II, римски папа од 13. август 1099. до 21. јануара 1118.